Domasław – staropolskie imię męskie
 Domasław – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kobierzyce
 Domasław – przystanek kolejowy we wsi
 Domasław − możny szczeciński z XII wieku